KTF steht für:

 Kauai Test Facility, Raketenstartplatz auf Kauaʻi, Hawaii
 Klima- und Transformationsfonds, siehe Klima- und Transformationsfondsgesetz
 Zürcher Kantonalturnfest

Abkürzung